Bregant est le nom de famille des personnes suivantes : 

 Camillo Bregant (1879–1956), Major-Général autrichien
 Ernst Bregant (1920), officier de marine autrichien dans la Troisième Reich, avocat et Joueur de tennis 
 Eugen Bregant (1875-1936), Major-Général autrichien
 Eugen Bregant (1937–2003), entomologiste et botaniste autrichien
 Katalin Bregant (1893–1991), également connue sous le nom de Kathalin Bregant-Fautz, née Edle von Fautz, autrichienne représentante de la Croix-Rouge